Sinfonia n. 34 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 34 di Wolfgang Amadeus Mozart